Махавал има више значења:

 Махавал, Гранха (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Махавал (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Махавал (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику